SM-liiga 1981/1982 byla 7. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Tappara Tampere.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Tappara Tampere - Pelicans Lahti 2:0 (7:3, 6:5 P)
 Ässät Pori - Kärpät Oulu 2:1 (5:4 P, 4:6, 6:4)

Semifinále 
 TPS Turku - Ässät Pori 3:0 (5:4, 5:3, 7:6)
 IFK Helsinky - Tappara Tampere 2:3 (4:3, 9:2, 3:4, 1:2, 1:2)

O 3. místo 
 IFK Helsinky - Ässät Pori 2:1 (7:3, 3:6, 4:2)

Finále 
 TPS Turku - Tappara Tampere 1:3 (2:4, 0:4, 5:4, 2:3)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1981
Lední hokej v roce 1982
Sport ve Finsku v roce 1981
Sport ve Finsku v roce 1982